Příjmení Hais nese více různých osobností:

 Arno Hais (1893–1971) – československý politik
 Josef Hais Týnecký (1885–1964) – český spisovatel a novinář
 Josef Jan Evangelista Hais (1829–1892) – český katolický kněz
 Karel Hais (1912–1997/2005) – český anglista, tvůrce televizního kurzu angličtiny, učebnic a slovníků
 Marie Haisová (* 1951) – česká ekologická a feministická aktivistka, lektorka a publicistka